Дистрибутиви Лінукс технічно різняться між собою підтримкою різних пристроїв та систем або конфігурації пакетів. Організаційні відмінності можуть визначатися історичними причинами. У числі інших критеріїв надійності основними є частота появи оновлень, простота керування пакетами і число пакетів.

Загальна інформація 
Основна загальна інформація про дистрибутиви: автор або виробник, дати випуску і останні версії, і так далі.

Вартість 
Дистрибутиви, доступні безкоштовно: aLinux, ALT Linux, Annvix, Arch Linux, Ark Linux, Asianux, BLAG Linux and GNU, CentOS, Chakra Linux, CRUX, Damn Small Linux, Debian, DeLi Linux, DeMuDi, Devil-Linux, dyne:bolic, EasyPeasy, Edubuntu, EnGarde Secure Linux, Fedora, Finnix, Foresight Linux, Freespire, Frugalware, Gentoo, gNewSense, gnuLinEx, GoboLinux, Gobuntu, Impi Linux, Kanotix, Knoppix, KnoppMyth, Kubuntu, Kurumin, Linux Mint, Lunar Linux, Micro Core Linux, MintPPC, Musix GNU/Linux, Network Security Toolkit, NimbleX, NUbuntu, openSUSE, Pardus, Parsix, PCLinuxOS, Pinguy OS, Puppy Linux, Sabayon Linux, Scientific Linux, sidux, Slackware, Slax, SliTaz GNU/Linux, Source Mage GNU/Linux, Symphony OS, SYS, Tiny Core Linux, Trustix, Ubuntu, Ututo, Super OS, Xubuntu, XBMC Live, Yoper, Zenwalk та OpenWrt.

Перелічені далі дистрибутиви мають кілька версій: як безкоштовні, так і платні: Caixa Magica, ClearOS, Mandriva Linux, MEPIS та Red Flag Linux.

Наступні дистрибутиви — платні: Elive, Novell Open Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, Xandros.

Зауважте, що коли мова йде про «вільне ПЗ», слово «вільне» стосується свободи програмного забезпечення, а не грошової вартості: для пояснення різниці дивіться Вільне програмне забезпечення.

Технічні подробиці 

У наступній таблиці показані типові файлові системи дистрибутивів Linux, але багато з них підтримує іще деякі, або і всі із перерахованих: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, Reiser4, JFS, XFS, GFS, GFS2, OCFS, OCFS2 і NILFS. Linux можна встановити на більшість із цих файлових систем. Файлові системи «Ext», а саме: ext2, ext3 і ext4,— базовані на оригінальній файловій системі Linux. Файлові системи були розроблені компаніями з метою задоволення їх власних потреб та любителями, або адаптовані з UNIX, Microsoft Windows та інших операційних систем. Linux повністю підтримує XFS і JFS, а також FAT (файлова система MS-DOS) і HFS (основна файлова система для Macintosh). З'явилася підтримка файлової системи NTFS для Microsoft Windows NT, і зараз її вже можна порівняти з іншими файловими системами для UNIX. Підтримуються всі види оптичних дисків: CD, DVD і BluRay-диски з форматом запису ISO 9660 та UDF. На відміну від інших операційних систем, Linux і UNIX дозволяють будь-які файлові системи використовувати в будь-якому середовищі, де вони будуть зберігатися: на магнітних чи оптичних дисках, у пам'яті USB флеш-накопичувача або навіть у файлах, розташованих на інших файлових системах.

Крім того, широко вжиті багато C-компіляторів (в основному GCC), оточення робочого середовища та віконні менеджери.

Підтримувані архітектури

Керування пакетами та встановлення 
Кількість пакетів приблизна і може змінюватися.

Live дистрибутиви

Функції безпеки

Див. також 
 Список дистрибутивів Лінукса
 DistroWatch

Виноски

Корисні посилання 
 LWN.net Linux Distribution List

Дистрибутиви Лінукс
Порівняння програмного забезпечення